Тајро има више значења:
 Тајро (Северна Каролина)
 Тајро (Канзас)